

Pessoas
Kal - um cartinista de nome Kevin Kallaugher
Kal Penn

Outros
Kal-El
KAL-Online
Viaduto Črni Kal

Desambiguação